Unitat de superfície, patrons per facilitar l'intercanvi de dades en els mesuraments quotidians o científics 
 Superfície o àrea una quantitat que expressa l'extensió d'una superfície o forma de dues dimensions al pla
 Matemàtiques:
 Superfície (matemàtiques), varietat diferenciable en dues dimensions.
 Superfície corba, la que no és plana ni està composta de superfícies planes,
 Superfície de revolució, l'engendrada pel moviment d'una corba que gira al voltant d'una recta fixa,
 superfície cilíndrica, la generada per una recta que es mou paral·lelament sobre una corba donada,
 Superfície cònica, la generada per una recta que, passant per un punt fix, recorre una corba donada,
 superfície desenvolupable, la superfície reglada que es pot estendre sobre un pla, conservant la distància entre els seus punts, vegeu Superfície reglada # Superfícies desenvolupables
 Superfície reglada, la qual pot contenir línies rectes en determinades direccions.
 Superfície de Riemann
 Integral de superfície, integral definida calculada sobre una superfície la qual pot ser corbada 
 Superfície reglada, superfície engendrada per una família infinita de rectes que depenen d'un paràmetre 
 Superfície cilíndrica, superfície il·limitada formada per la unió de les rectes paral·leles que passen per cada un dels punts d'una corba fixa
 Àrea de superfície, mesura de la quantitat de superfície exposada que presenta un sòlid expressada en unitats quadrades 
 Superfície de revolució
 superfície equipotencial, lloc geomètric dels punts d'un camp escalar en els quals el potencial de camp 
 Superfície específica, superfície real d'un objecte per oposició a la superfície aparent 
 Física:
 Superfície (física), és el límit d'un medi continu en contacte amb un altre mitjà de propietats físiques diferenciades,
 superfície d'ona, la formada pels punts que es troben en la mateixa fase, en un moment donat, en un moviment ondulatori vegeu Front d'ona
 Superfície equipotencial, el lloc geomètric dels punts d'un camp de força que tenen el mateix potencial.
 Micel·lania:
 Gran superfície, centre comercial de grans dimensions
 Míssil aire-superfície